Pavlu ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Pavlu (* 1994), italienischer Eishockeyspieler
 Jaroslav Pavlu (* 1936), tschechoslowakischer Eishockeyspieler und -trainer
 Josef Pavlu (1877–1948), Altphilologe
 Martin Pavlu (* 1962), italienisch-tschechischer Eishockeyspieler
 Rudolf Pavlu (1902–1949), österreichischer nationalsozialistischer Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Pavlou
 Pawlu
 Paulů